Anna Schäffer (1882-1925), mystique allemande.
 Frank Schäffer (1952-), footballeur allemand.
 Fritz Schäffer (1888-1967), homme politique allemand.
 Ine Schäffer (1923-2009), athlète autrichienne.
 Jacob Christian Schäffer (1718-1790), enseignant, botaniste, mycologue, entomologiste, ornithologue et inventeur allemand.
 Julius Schäffer (1882-1944), mycologue allemand.

Forme composée 
 Gottlieb August Wilhelm Herrich-Schäffer (1799-1874), médecin et entomologiste allemand.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme anglais